Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro (officieel Rio Open) van 2014 werd gespeeld van 17 tot en met 23 februari 2014 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Jockey Club Brasileiro in Rio de Janeiro.

Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg in de finale Oleksandr Dolgopolov met 6-3 en 7-6(3). Het dubbelspel werd gewonnen door Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud. Zij versloegen in de finale David Marrero en Marcelo Melo met 6-4 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2014
Rio de Janeiro